43-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 22 ноября 1990 года по 25 февраля 1991 года. В высшей лиге играли 14 команд. Сыграно 182 матча, в них забито 1364 мяча. Последним в истории чемпионом СССР стала команда «Енисей» (Красноярск).

Высшая лига

Команды — участницы

Матчи чемпионата 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

Итоговая таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 
 «Енисей» (Красноярск) (19 игроков): Виктор Казанов (17), Михаил Лещинский (24), Андрей Моисеев (9) − Игорь Бондаренко (26; 5), Евгений Есин (21; 0), Андрей Сизов (23; 0), Дмитрий Щетинин (25; 1), Юрий Лахонин (26; 2), Юрий Першин (23; 4), Сергей Политов (26; 0), Игорь Рябчевский (16; 1), Юрий Соколов (26; 12), Юрий Третьяков (26; 9), Сергей Шувалов (16; 0), Виталий Ануфриенко (26; 18), Александр Вторых (22; 4), Андрей Галеев (25; 6), Владимир Митрюшкин (26; 8), Валерий Савин (26; 31).
 «Зоркий» (Красногорск) (19 игроков): Александр Господчиков (26) − Владимир Баранов (25; 1), Николай Горелов (25; 3), Александр Горский (11; 0), Андрей Блынский (20; 6), Александр Епифанов (26; 7), Константин Залетаев (26; 20), Сергей Матюшичев (21; 1), Ирик Фасхутдинов (15; 4), Александр Шишкин (26; 10), Вячеслав Архипкин (26; 36), Сергей Глухов (26; 0), Михаил Илларионов (26; 16), Михаил Климов (26; 25). В составе команды также выступали Андрей Антонов (8; 0), Владимир Балаев (1; 0), Вадим Бочугов (3; 1) и вратари Юрий Букалкин (1) и Валерий Сипчин (2).
 «Динамо» (Москва) (19 игроков): Сергей Лазарев (25; −59), Александр Степанов (18; −21) − Олег Горбов (19; 2), Вадим Гришпун (25; 1), Сергей Зимин (25; 5), Андрей Локушин (25; 6), Андрей Нуждинов (26; 1), Валерий Грачёв (26; 9), Александр Ермолаев (25; 17), Андрей Ефремов (13; 1), Алексей Золотарёв (25; 1), Максим Потешкин (25; 12), Михаил Свешников (26; 7), Вадим Семёнов (15; 0), Андрей Кукушкин (26; 21), Артур Фёдоров (24; 2), Александр Цыганов (26; 20). В составе команды также выступали Сергей Безобразов (3; 0), Дмитрий Русин (3; 0).
 «Водник» (Архангельск) (19 игроков): Дмитрий Выдрин (3), Александр Синицын (26), Ильяс Хандаев (15) — Олег Батов (26; 2), Дмитрий Вяленко (26; 0), Игорь Гапанович (26; 18), Юрий Зайцев (26; 1), Александр Зинкевич (26; 27), Александр Киприянов (26; 1), Игорь Крапивин (21; 1), Олег Незнамов (12; 0), Александр Романюк (22; 0), Вячеслав Серов (25; 3), Дмитрий Силинский (26; 30), Юрий Синицын (23; 0), Андрей Стук (26; 4), Эдуард Трифонов (25; 5), Сергей Фирсов (26; 16), Николай Ярович (26; 9).
 «Строитель» (Сыктывкар) (19 игроков): Николай Зыкин (25), Сергей Морозов (24) — Эдуард Бай (26; 9), Евгений Великанов (26; 0), Игорь Глубоков (26; 6), Алексей Другов (26; 0), Александр Ларионов (24; 3), Вячеслав Леготин (14; 3), Александр Мальцев (26; 3), Владимир Марков (26; 8), Сергей Наумов (25; 0), Борис Норкин (26; 20), Андрей Палёв (25; 0), Андрей Панин (26; 20), Александр Пасынков (25; 0), Александр Пестов (26; 0), Андрей Тимушев (16; 2), Олег Филимонов (26; 3), Павел Франц (22; 3).
 «Саяны» (Абакан) (19 игроков): Дмитрий Кремзуков (22), Игорь Лопухин (26) − Игорь Вершинин (25; 0), Николай Ельчанинов (25; 24), Евгений Ерахтин (25; 3), Андрей Калинин (25; 11), Сергей Кулагин (26; 0), Иван Кунстман (14; 0), Сергеий Кухтинов (26; 14), Александр Некрасов (25; 1), Вадим Панасенко (9; 0), Андрей Петрухин (25; 2), Игорь Савенков (26; 7), Владимир Савин (25; 2), Виталий Савлук (25; 0), Владимир Сергеев (26; 38), Алексей Терентьев (26; 0), Александр Тихомиров (22; 0), Александр Черменин (26; 1).
 СКА (Екатеринбург) (19 игроков): Игорь Васюков (24), Владимир Чермных (25) — Александр Артемьев (25; 0), Леонид Вострецов (26; 9), Александр Дрягин (23; 0), Олег Ерастов (13; 13), Леонид Жаров (26; 23), Сергей Ин-Фа-Лин (26; 4), Игорь Коноплёв (25; 0), Вячеслав Мамочкин (25; 3), Вадим Мокин (26; 1), Евгений Опытов (24; 15), Андрей Пермяков (26; 5), Олег Полев (15; 2), Владислав Самородов (23; 0), Михаил Танков (26; 7), Сергей Таранов (1971 г.р.) (24; 0), Сергей Топычканов (25; 0), Александр Ямцов (26; 17).
 «Локомотив» (Иркутск) (22 игрока): Алексей Баженов (1), Сергей Иванович Лазарев (26), Алексей Негрун (23), Олег Ручин (6) — Сергей Березовский (25; 41), Николай Бобылев (16; 0), Сергей Болотских (23; 0), Александр Васильев (13; 0), Андрей Галанин (18; 0), Евгений Гришин (26; 17), Сергей Домышев (18; 0), Василий Донских (26; 1), Виктор Захаров (26; 3), Василий Никитин (25; 6), Михаил Никитин (26; 7), Игорь Осипов (26; 12), Дмитрий Поляков (14; 0), Виталий Похоев (11; 0), Вадим Семёнов (26; 4), Сергей Семёнов (26; 0), Сергей Черняев (25; 0), Руслан Шувалов (26; 11).
 «Кузбасс» (Кемерово) (22 игрока): Сергей Гасенко (2), Владислав Нужный (24), Сергей Речкин (19) — Владимир Баздырев (22; 0), Юрий Витухин (26; 16), Сергей Васильев (12; 0), Вадим Губарев (20; 0), Сергей Евдокимов (25; 3), Александр Еремеев (9; 0), Владимир Киндсфатер (26; 4), Юрий Кулишев (26; 0), Александр Костенко (4; 0), Сергей Лихачёв (26; 9), Сергей Мяус (26; 0), Юрий Никитин (26; 14), Александр Опарин (25; 0), Валерий Привалов (25; 13), Андрей Пфейф (25; 0), Андрей Сметанин (25; 1), Валерий Тараканов (25; 0), Игорь Тараканов (26; 16), Сергей Тарасов (26; 10).
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) (20 игроков): Александр Веденеев (26), Эдуард Вормсбехер (22), Олег Пшеничный (1) — Сергей Белинский (20; 0), Алексей Бурков (3; 0), Сергей Васильев (23; 0), Игорь Войтович (10; 1), Анатолий Волохин (26; 5), Владислав Дегальцев (26; 0), Игорь Казарин (24; 17), Евгений Калистратов (22; 0), Дмитрий Копнин (26; 14), Андрей Кузнецов (25; 0), Александр Лопатин (25; 0), Валерий Панченко (26; 4), Андрей Федосеев (25; 9), Андрей Филиппов (22; 26), Борис Целищев (26; 1), Дмитрий Чуркин (25; 0), Михаил Юрьев (26; 23).
 «Динамо» (Алма-Ата) (20 игроков): Вадим Богатов (23), Аркадий Ляпин (20) — Владимир Воробьёв (6; 0), Станислав Вяткин (23; 3), Геннадий Гапоненко (23; 3), Алексей Курочкин (24; 1), Андрей Маряшин (26; 17), Константин Махинько (6; 0), Владимир Набер (26; 2), Алексей Никишов (26; 12), Владислав Новожилов (26; 2), Александр Осокин (22; 0), Сергей Смольников (25; 1), Виталий Умрихин (3; 0), Игорь Фаттахов (26; 4), Олег Чернов (26; 29), Сергей Чесалов (23; 3), Юрий Чурсин (26; 6), Ринат Шамсутов (26; 18), Николай Шмик (24; 0) .
 «Старт» (Нижний Новгород) (20 игроков): Николай Домненков (26), Алексей Рябков (18) — Игорь Агапов (26; 5), Сергей Баранов (2; 0), Андрей Бегунов (26; 6), Павел Гаврилов (1; 0), Евгений Горячев (9; 0), Алексей Дьяков (26; 26), Тимофей Игнатенков (24; 1), Логинов Юрий (26; 8), Сергей Максименко (26; 32), Виктор Митрофанов (24; 6), Вадим Морозов (26; 0), Валерий Осипов (23; 1), Игорь Пьянов (26; 2), Шамиль Сафиулин (22; 0), Андрей Терехов (23; 0), Денис Чернов (7; 0), Игорь Чиликин (26; 1), Олег Шестеров (24; 1).
 СКА (Хабаровск) (20 игроков): Сергей Бурдюхов (24), Владимир Шестаков (16) − Евгений Березовский (14; 18), Александр Волков (25; 0), Раис Гайфуллин (26; 0), Юрий Горностаев (25; 4), Алексей Жеребков (26; 8), Виталий Землянский (6; 0), Владислав Каверин (24; 9), Владимир Кириллов (11; 0), Николай Коновалов (23; 0), Александр Леонов (26; 0), Алексей Максаков (20; 1), Александр Мишкин (16; 1), Николай Паздников (26; 17), Александр Прасолов (5; 0), Вячеслав Саломатов (24; 3), Сергей Тисленко (26; 0), Алексей Художилов (23; 1), Валерий Чухлов (25; 24).
 «Североникель» (Мончегорск) (23 игрока): Виктор Каменев, Виктор Семенюк − Константин Аврясов, Евгений Белогривцев, Анатолий Бунеев, Александр Вихарев, Валерий Гриценко, Николай Ефремов (7), Эдуард Замарин (2), Игорь Колпаков, Игорь Коняхин (6), Владимир Лещенко, Андрей Макаров (11), Виктор Овдейчук, Сергей Покидов (12), Андрей Савичев, Александр Саксонов, Эдуард Саксонов (13), Юрий Сугоняка (2), Феликс Тарасов, Сергей Тепляков (1), Александр Тяглик, Борис Удодов (11).

Лучший бомбардир — Сергей Березовский, «Локомотив» (Иркутск) — 41 мяч.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая лига 
Соревнования прошли с 24 ноября 1990 по 8 марта 1991 года. 23 команды были разделены на две подгруппы. Победители групп в играх между собой определили право играть в высшей лиге. Переходной турнир за право играть в высшей лиге не проводился.

Западная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541-025-6. Результаты шести матчей «Родина» (Киров) − «Вымпел» (Калининград), «Вымпел» (Калининград) − «Север» (Северодвинск), «Ракета» (Казань) − «Север» (Северодвинск), «Ракета» (Казань) − «Волга» (Ульяновск) и «Ока» (Навашино) − «Волга» (Ульяновск) уточнены по справочнику Александр Фафурин, «Хоккей с мячом. Календарь-справочник. 44 чемпионат СССР. 1991—1992 год. Город Северодвинск.»

Восточная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541-025-6.
 Матчи за первое место: «Вымпел» (Калининград) − «Полёт» (Омск) 3:3 − 3:2.
 «Вымпел» (Калининград) (22 игрока): Виктор Гамаюнов, Николай Басок, Всеволод Харчев — Владимир Бакурский (60), Александр Беликов (25), Михаил Вороцков (6), Олег Гончаров (64), Алексей Ерошин (6), Сергей Конаков (71), Алексей Оськин, Алексей Чугунов (33), Эдуард Бессуднов (2), Сергей Гуторов (4), Михаил Курыгин, Алексей Козлов, Александр Берёзин (1), Дмитрий Чернов (1), Павел Грызлов (1), Сергей Котов, Александр Михалёв (1), Алексей Павлов, Николай Спиридонов. В скобках забитые мячи. Главный тренер − Ю. В. Лагош.
 «Полёт» (Омск) (19 игроков): Александр Лапотко , Александр Шкурко, А. Семёнов — Тимофей Андреев (11), Андрей Кобелев (33), Владимир Кузьмин (1), Сергей Фисенко (3), Олег Чекубаш (16), Юрий Самсонов (1), Иван Угрюмов (64), Юрий Ухов (25), А. Баданин (31), Юрий Полстянов (12), Евгений Лесников (3), Игорь Листопад (6), Юрий Шкурко (25), Константин Хорошилов (1), Алексей Устюжанин (6), Сергей Поркулевич (3), Д. Макеев. Главный тренер − Ю. В. Почкунов.
«Вымпел» (Калининград) и «Полёт» (Омск) завоевали путёвку в высшую лигу, а «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) покинула первую лигу.

Вторая лига 
Соревнования прошли с 24 ноября 1990 по 8 марта 1991 года. 12 команд в четырёхкруговом турнире оспаривали три путёвки в первую лигу.

Первая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541-025-6 и уточнена по книге «Хоккей с мячом», Москва, 2014 год; автор Т. С. Красильников.
 В матчах «Бумажник» (Сыктывкар) − «Спартак» (Павлово-на-Оке) и «Лесохимик» (Усть-Илимск) − «Уран» (Дзержинский) командам засчитаны технические поражения из-за нарушения правил соревнований (отмечены *).

 «Комета» (Новосибирск) (27 игроков): Олег Синицын, Андрей Блинов, С. Осипов − Алексей Бабушкин (22), Александр Майорин (23), А. Михеев (18), В. Загуменный (3), Евгений Свиридов (3), В. Горчаков (10), Виталий Попов (33), В. Фёдоров (33), В. Новосёлов (31), Виктор Блохин (12), И. Жданов (6), Д. Булыгин (8), Сергей Ефимов (1), Александр Капустин (18), Андрей Федосеев (3), А. Швырёв (3), Сергей Фаткулин, Ю. Бондаренко (1), Михаил Клянин (6), Игорь Войтович (4), Олег Чубинский (4), С. Малышев, Дмитрий Чуркин (4), Александр Вагин (2). Один мяч соперники забили в свои ворота. Главный тренер − В. И. Смышляев, тренер − М. В. Быков.
 «Агрохим» (Березники) (21 игрок): И. Зырянов, О. Матвеев − С. Васильев (5), А. Венедиктов (3), Ю. Кириллов (14), А. Крашенинников 92), С. Надеев (9), В. Петров (12), А. Порозов (1), Д. Протонин (27), В. Шаров (98), В. Мишенин (3), В.Никитинский (15), А. Брагин (17), С. Колмогоров (11), С. Шукан (1), А. Татарченков (2), В. Похоев (1), С. Смирнов, А. Флеер, Е. Пономарёв. Главный тренер − Е. П. Выборов.
 «Горняк» (Хромтау) (18 игроков): С. Макагонов, Д. Пономарёв, Р. Тимуршин − Ю. Алексеев (34), В. Верховцев (5), А. Горчаков (14), В. Господчиков (1), О. Коновалов (19), Е. Робертус (13), В. Черничко (1), И. Шестаков (7), В. Коваль (4), А. Кайзер, А. Лейтс (4), Е. Шихалеев, В. Кострыгин (1), В. Пилин (30), В. Третьяков (1). Главный тренер − А. И. Алексеев.

Вторая группа 
На предварительном этапе 47 команд, разбитые на восемь групп, определили победителей. В 1 − 4 группах команды играли в 4 круга с разъездами, в остальных − в один круг в одном городе.
 Первая зона. Победитель «Сура» (Пенза).
 Вторая зона. Победитель «Текстильщик» (Ишеевка).
 Третья зона. Победитель «Кировец» (Уфа).
 Четвёртая зона. Победитель «Энергия» (Свирск).
 Пятая зона. (Оренбург). Победитель «Ковровщик» (Обухово).
 Шестая зона. (Далматово), Курганская область. Победитель «Северский трубник» (Полевской).
 Седьмая зона. (Абакан), Хакасская автономная область. Победитель «Рассвет» (Красноярск).
 Восьмая зона. (Благовещенск). Победитель «Урожай» (Смидович).

Стыковые матчи за право выхода в финальный турнир второй группы второй лиги 
По положению о соревнованиях победители 5 − 8 групп в стыковых играх вели спор за два места в финальном турнире.
 «Ковровщик» (Обухово) − «Северский трубник» (Полевской) 3:4; 2:4; 5:2; 4:2.
 «Урожай» (Смидович) − «Рассвет» (Красноярск) 2:1; 3:6; 7:1; 3:5.

Финальный турнир второй группы второй лиги 
В финальном турнире должны были участвовать победители 1-4 групп и победители стыковых матчей, однако «Ковровщик» (Обухово) отказался от участия и вместо него был допущен «Северский трубник» (Полевской). Право играть в финальном турнире было предоставлено также «Машиностроителю» (Карпинск). Заключительный этап соревнований состоялся в Полевском, Свердловская область.

В финальном турнире участвовали победители групп. Заключительный этап соревнований состоялся в Полевском, Свердловская область.

Группа «А»

Группа «Б»

За 1 — 4 места

 Матчи состоялись в рамках предварительных турниров.

За 5 — 7 места

 Матчи состоялись в рамках предварительных турниров.

 «Энергия» (Свирск): В. Крюков, Н. Манзевитый — А. Григорьев (21), С. Евдокимов (1), Ю. Живетьев (39), А. Марчук (29), П. Сычёв (5), В. Хандаев (5), В. Храменков (11), С. Лысковцев (14), С. Хандаев (13), А. Душнев (2), М. Прохоров (43), В. Казанцев (8), А. Ананьев (5), Л. Косинов, И. Батуев, А. Жилин, М. Тюкай. Главный тренер — П. А. Астафьев. В скобках − забитые мячи.
Право выступать в первой группе второй лиги завоевал «Энергия» (Свирск). Решением Федерации хоккея с мячом РСФСР дополнительно место в первой лиге получило не участвовавшее в финале «Торпедо» (Мытищи).

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1991 году
1991 год в хоккее с мячом